Nova Europa - município brasileiro
Jardim Nova Europa - bairro do município brasileiro de Campinas
Ponte Nova Europa - ponte estaiada rodoviária e ferroviáriasobre o rio Danúbio
Vila Nova Europa - loteamento de bairro do município brasileiro de Osasco

Desambiguação